Guidini – cognome italiano
 Augusto Guidini – architetto e urbanista svizzero
 Villa Guidini – villa veneta